Metzebach bezeichnet:
 Metzebach (Spangenberg), ein Stadtteil von Spangenberg in Hessen
 Metzebach (Lahn), ein Bachlauf in der Gemeinde Lahnau der in die Lahn mündet